Haffey ist der Familienname folgender Personen:

Chris Haffey (* 1985), US-amerikanischer Inline-Skater
Frank Haffey (* 1938), schottischer Fußballtorhüter
James Haffey (1857–1910), US-amerikanischer Politiker